Károly Gombos ist der Name folgender Personen:

* Károly Gombos (Sportschütze) (* 1954), ungarischer Sportschütze
 Károly Gombos (Biathlet) (* 1981), ungarischer Biathlet